Stinger peut désigner :

Stinger et Vodka Stinger, des cocktails alcoolisés ;
FIM-92 Stinger, un lance-missile sol-air américain ;
Stinger, un shoot them up développé par Konami ;
Stinger, un shoot them up développé par Seibu Denshi ;
Stingers, une série télévisée australienne ;
 Stinger, une équipe de catch ;
 Pistolet stylo Stinger, une arme de poing ;
 Kia Stinger, une automobile.